Kameň (slovensky a v moravských nářečích kámen) může být:

 Červený Kameň – obec na Slovensku v okrese Ilava 
 Modrý Kameň – městečko na jižním Slovensku, v Banskobystrickém kraji
 Kameň (sopka) – neaktivní stratovulkán na Kamčatce
 Kameň (hora) – nejvyšší vrchol pohoří Putorana a Středosibiřské vysočiny